En la mitología inca de los habitantes próximos al Lago Titicaca (Perú y Bolivia) Ka-Ata-Killa era una diosa con forma de Luna.

Cuenta la leyenda que en la zona del Lago Titicaca se adoraba a la Luna bajo el nombre de Ka-Ata-Killa, creada por el dios Viracocha Pachayachachiq, creador de todas las cosas. La Luna, como venganza en un momento de su reinado, habría provocado un cataclismo precipitándose sobre la Tierra. La única familia sobreviviente, en señal de agradecimiento, habría construido la ciudad de Tiahuanaco.

Mitología incaica
Diosas incaicas
Diosas lunares